Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1961 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Jan Lehane en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Robyn Ebbern et Mary Carter Reitano.

Parcours 
20 joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Margaret Smith Court||align=center|Victoire|| Jan Lehane (2)
|-
|2|| Jan Lehane||align=center|Finale'''|| Margaret Smith Court (1)
|-
|3|| Lesley Turner||align=center||| Val Wicks
|-
|4|| Mary Carter Reitano||align=center|1/2 finale|| Jan Lehane (2)
|-
|5|| Mary Bevis Hawton||align=center|1/4 de finale|| Mary Carter Reitano (4)
|-
|6|| Maureen Pratt||align=center||| Robyn Ebbern
|-
|7|| Fay Muller||align=center|1/4 de finale|| Jan Lehane (2)
|-
|8|| Beverley Rae||align=center||| Kaye Dening
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1961
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1961
Sport en janvier 1961